Павел Сафро́нов:
 Сафронов, Павел Алексеевич (род. 1989) — российский журналист, общественник, блогер.
 Сафронов, Павел Петрович (1884—1911) — рабочий николаевского адмиралтейства, участник революционных событий в Николаеве.